Новая Германия — многозначный термин.

 Нуэва-Хермания — населённый пункт и округ в Парагвае, основанный в 1886 году как колония немецких переселенцев.
 Neues Deutschland — ежедневная газета в Германии.